Татья́на Смирно́ва:
 Смирнова, Татьяна Владимировна (род. 1964) — российская кёрлингистка и тренер.
 Смирнова, Татьяна Георгиевна (1940—2018) — русский композитор и пианистка, профессор Московской консерватории.
 Смирнова, Татьяна Михайловна (род. 1968) — российский историк, главный научный сотрудник ИРИ РАН.
 Смирнова, Татьяна Петровна (1821—1871) — российская балерина. Примечания